Атажукин — кабардинская фамилия. Носителями фамилии, в частности, являются представители княжеского рода Атажукиных (Атажуковых или Хатакшоковых).

Известные носители 

 Атажукин, Адиль-Гирей (ум. 1807) — князь, родной брат Измаил-бея Атажукина.
 Атажукин Атажуко (1813—) — кабардинский (черкесский) князь из рода Мисостовых, сын князя Касая Атажукина.
 Атажукин, Бекмурза — князь, один из основателей селения Атажукино.
 Атажукин, Давлет-Гирей Адильгиреевич — крупный кабардинский предприниматель, землевладелец.
 Атажукин, Джамбот Бекмурзович — князь, крупный землевладелец.
 Атажукин, Измаил-бей (1750—1811) — князь, общественный деятель Кабарды, дипломат.
 Атажукин, Кази (нач. XVII — сер. XVII вв.) — легендарный кабардинский князь, основатель династии Атажукиных.
 Атажукин, Кази Мусабиевич (1841—1899) — писатель, публицист, педагог, лингвист, составитель первых книг на кабардинском языке.
 Атажукин, Магомед (?—1745) — кабардинский князь из рода Мисостовых.
 Атажукин, Мисост Боматович — князь, отец Атажукина Росланбека Мисостовича.
 Атажукин, Мисост Кургокович (1878—1921) — контрреволюционер, пропагандист, организатор «белых» отрядов.
 Атажукин, Мыхамат — князь, один из основателей селения Атажукино.
 Атажукин, Мухаммед (1805/1806 — 1846) — князь, сын Росланбека Атажукина.
 Атажукин, Росланбек Мисостович — князь, военный и общественный деятель Кабарды, двоюродный брат Измаил-бея Атажукина.

 Атажукина, Джан (более известна под именем Джан; ?—1777) — вторая жена калмыцкого хана Дондук-Омбо, дочь главного князя-валия Кабарды Кургоко Атажукина.

См. также 

 Атажукино